Тюлени — название населенных пунктов в России:

 Тюлени — деревня в Городском округе Бор Нижегородской области.
 Тюлени — деревня в Нытвенском городском округе Пермского края.